Gillberga församling kan syfta på:

 Gillberga församling, en församling i Karlstads stift
 Gillberga församling, en tidigare församling i Strängnäs stift, vilken 2002 uppgick i Västra Rekarne församling